Kapanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kapanen (ö, lat 62,64, long 28,26), Norra Savolax, Kuopio, 
 Kapanen (ö, lat 62,97, long 27,42), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar